Figo peut désigner :
 la Ford Figo, une voiture compacte basée sur la Ford Fiesta de 2002 et elle est vendue en Inde

 Luís Figo (1972-), footballeur portugais.

Patronyme portugais